Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska partia polityczna
 Pis – miejscowość we Francji
 Państwowa Inspekcja Sanitarna, zwyczajowa nazwa sanepid
 kod IATA dla portu lotniczego w Biard
 Platform Invocation Services (Microsoft) – usługa pozwalająca wywoływanie procedur z bibliotek DLL lub komponentów COM
 Polski Instytut Spalania
 Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

Zobacz też 
 Právo a spravedlnost (PaS) – czeska partia polityczna, obecnie pod nazwą - Nie dla Brukseli – Narodowa Demokracja

Przypisy